Wallowa peut désigner :
 Wallowa, une ville de l'Oregon aux États-Unis
 Wallowa, une rivière de l'Oregon aux États-Unis
 Comté de Wallowa, un comté de l'Oregon aux États-Unis
 Forêt nationale de Wallowa-Whitman, une aire protégée des États-Unis
 Chaîne de Wallowa, un massif montagneux de l'Oregon aux États-Unis
 Lac Wallowa, un lac de l'Oregon aux États-Unis